Bahrain Financial Harbour, complex comercial i residencial de Manama (Bahrain)
 Battlefield Heroes, videojoc de tir desenvolupat per EA Digital Illusions CE